En Pologne, Holendry peut désigner :

 Holendry, village de la voïvodie de Łódź,

 Holendry, village de la voïvodie de Lublin,

 Holendry, village de la voïvodie de Mazovie,

 Holendry, village de la gmina de Chmielnik, dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 Holendry, village de la gmina de Pierzchnica, dans la voïvodie de Sainte-Croix.